Альянс Анабель Медина Гарригес / Вирхиния Руано Паскуаль защитил свой прошлогодний титул. В этот раз в финале испанки обыграли белорусско-российскую пару Виктория Азаренко / Елена Веснина.

Посев 

 Кара Блэк /  Лизель Хубер (Полуфинал)
 Квета Пешке /  Лиза Реймонд (Третий раунд)
 Анабель Медина Гарригес /  'Вирхиния Руано Паскуаль (Титул)
 Саманта Стосур /  Ренне Стаббс (Третий раунд)
 Серена Уильямс /  Винус Уильямс  (Третий раунд)
 Нурия Льягостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес (Первый раунд)
 Даниэла Гантухова /  Ай Сугияма (Третий раунд)
 Мария Кириленко /  Флавия Пеннетта (Третий раунд)
 Се Шувэй /  Пэн Шуай (Полуфинал)
 Бетани Маттек-Сандс /  Надежда Петрова (Четвертьфинал)
 Анна-Лена Грёнефельд /  Патти Шнидер (Четвертьфинал)
 Виктория Азаренко /  Елена Веснина (Финал)
 Ваня Кинг /  Моника Никулеску (Третий раунд)
 Чжуан Цзяжун /  Саня Мирза (Второй раунд)
 Натали Деши /  Мара Сантанджело (Первый раунд)
 Янь Цзы /  Чжэн Цзе (Четвертьфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые